

Localités

France 
 En France, trois communes portent le nom de Neuilly :
 Neuilly, dans l’Eure
 Neuilly, dans la Nièvre ; gentilé : Neuilléen
 Neuilly, dans l’Yonne

 On trouve aussi vingt-et-une communes (et deux anciennes communes) dont le nom débute par Neuilly :
Neuilly-en-Donjon, Allier ; gentilé : Neuillyssois
Neuilly-en-Dun, Cher ; gentilé : Noviliaquois
Neuilly-en-Sancerre, Cher ; gentilé : Neuillois
Neuilly-en-Thelle, Oise ; gentilé : Novilacien
Neuilly-en-Vexin, Val-d'Oise ; gentilé : Néovicien
Neuilly-la-Forêt, Calvados (s’appelait Neuilly l’Évêque en 1418, avant la Révolution française) ; gentilé : Neuillais
Neuilly-le-Bisson, Orne
Neuilly-le-Brignon, Indre-et-Loire
Neuilly-le-Dien, Somme ; gentilé : Neuillois
 Neuilly-le-Malherbe, ancienne commune aujourd'hui partie de Vacognes-Neuilly, Calvados
Neuilly-le-Réal, Allier ; gentilé : Neuillyssois
Neuilly-Crimolois, Côte-d'Or ; gentilé : Neuilloisien
Neuilly-lès-Dijon, commune déléguée de Neuilly-Crimolois, Côte-d'Or ; gentilé : Neuillyen
Neuilly-le-Vendin, Mayenne ; gentilé : Noculéen
Neuilly-l'Évêque, Haute-Marne ; gentilé : Neuilléen
Neuilly-l'Hôpital, Somme ; gentilé : Neuillois
Neuilly-Plaisance, Seine-Saint-Denis ; gentilé : Nocéens (ancien quartier de Neuilly-sur-Marne)
Neuilly-Saint-Front, Aisne ; gentilé : Frontonnais
Neuilly-sous-Clermont, Oise ; gentilé : NeuillantaisNeuilly-sur-Eure,  Orne ; gentilé : NeuilloisNeuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis ; gentilé : NocéensNeuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine (dénommée simplement Neuilly jusqu'en 1897, nom d'usage toujours utilisé localement) ; gentilé : NeuilléenNeuilly-sur-Suize, Haute-Marne

 Enfin, une dernière commune se termine par Neuilly :
 Vacognes-Neuilly, Calvados

La Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, porte le surnom de petit Neuilly.

 Gares et stations 
 gare Transilien SNCF de Neuilly - Porte Maillot (RER C)
 gare RER RATP de Neuilly-Plaisance (RER A)
 halte ferroviaire SNCF de Neuilly - Saint-Front (TER Picardie)
 station de métro Pont de Neuilly (métro ligne 1)
 l'ancienne gare de Neuilly-la-Forêt, fermée définitivement vers 1971.

 Traité 
Un traité porte le nom de Neuilly :
 Traité de Neuilly

 Filmographie 
 Neuilly sa mère ! réalisé par Gabriel Julien-Laferrière, sorti en , et dont l'action se déroule à Neuilly-sur-Seine.
 Neuilly sa mère, sa mère !'' réalisé par Gabriel Julien-Laferrière, sorti en , et dont l'action se déroule à Neuilly-sur-Seine.

Notes et références

Voir également 
 Avenue de Neuilly
 Château de Neuilly
 Pont de Neuilly
 Porte de Neuilly

Homonymie de toponyme